Merkin ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Merkin (* 1950), deutscher Maler 
 Michele Merkin (* 1975), US-amerikanisches Model, Schauspielerin, Moderatorin
 Richard Merkin (1938–2009), US-amerikanischer Maler